Кузь-Ёль:

 Кузь-Ёль (приток Расъю) — река в России, протекает в Республике Коми. 
 Кузь-Ёль (приток Тыю) — река в Российской Федерации, протекает в Республике Коми.

См. также 
 Куз-Ёль